Lenczyk ist der Familienname von:

 Meghan Lenczyk (* 1989), US-amerikanische Fußballspielerin
 Orest Lenczyk (* 1942), polnischer Fußballtrainer und ehemaliger -spieler